Шубер — может означать:

Фамилия 
 Шубер, Борис (1906—1983) — французский геолог, родился в Санкт-Петербурге (Boris Choubert).
 Шубер, Жорж (1908—1986) — французский геолог, родился в Санкт-Петербурге.
 Шубер, Януш (1947—2020) — польский поэт.

См. также 
 Шабер (значения)
 Шуберт

Примечания